Асо — японская фамилия  и топоним (, асо или , асо:).

Фамилия 
 Асо, Кохэй (род. около 1922) — японский лётчик.
 Асо, Миёко (род. 1926) — японская сэйю.
 Асо, Таро (род. 1940) — японский государственный и политический деятель.

Топоним 
 Асо () — город в Японии, находящийся в префектуре Кумамото.
 Асо () — вулкан на острове Кюсю, Япония.
 Асо () — залив на острове Цусима, Япония.
 Асо ()— феодальное княжество в Японии периода Эдо (1604—1871)

См. также 
 АСО
 ASO